Jhelum (rivier), een rivier in India en Pakistan 
Jhelum (stad), een stad in Pakistan
Jhelum District, het district rond deze stad